Ибикараи ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юг штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Ильеус-Итабуна. Население составляет 27 622 человека на 2006 год. Занимает площадь 217,914 км². Плотность населения — 126,8 чел./км².

Праздник города —  22 октября.

История 
Город основан 22 октября 1952 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 49.050.585,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.739,94 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,634 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический гумидный.

Муниципалитеты штата Баия